El término iluro puede designar diferentes cosas en idioma español:

 Puede designar a una familia de compuestos químicos dipolares con una distribución formal de carga, los iluros.
 Puede referirse a una ciudad de la antigua Roma, la ciudad romana de Iluro.
 Antiguamente Iluro en (celtico) significaba (castro sobre el río), entiéndase afluente de un río mayor.